Osoby:
 Aleksander Glück – polski lekarz, badacz kiły
 Henryk Glück – polski prawnik, urzędnik państwowy, dyplomata, żołnierz i przemysłowiec
 Johann Ernst Glück – niemiecki tłumacz biblijny i luterański teolog
 Leopold Glück – polski lekarz i działacz społeczny
 Teofil Glück – rumuński lekarz polskiego pochodzenia, dyplomata
 Władysław Glück – polski prawnik, urzędnik państwowy, tłumacz i działacz społeczny

Inne:
 Auf dem Kreuzzug ins Glück – album zespołu Die Toten Hosen
 Hans im Glück − niemieckie wydawnictwo
 Zurück zum Glück – album zespołu Die Toten Hosen
 Neues Glück − singel